Barfleur je lahko:
 Barfleur - naselje v Franciji
 HMS Barfleur - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice